Dahaneh-ye Shūr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dahaneh-ye Shūr (ort), Khorasan, 
 Dahaneh-ye Shūr (vattendrag), Kerman, 
 Dahaneh-ye Shūr (flodmynning), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar